Als Dampfen wird folgendes bezeichnet:

 der Übergang vom flüssigen zum gasförmigen Aggregatzustand, sofern dabei sichtbarer Dampf entsteht, siehe Verdampfen
 eine bestimmte Art des Nikotinkonsums ohne Rauchentwicklung, siehe elektrische Zigarette

Siehe auch:

 Dämpfen